Абрико́совая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Абрикосовая улица — улица в Барнауле.
 Абрикосовая улица — улица во Владивостоке.
 Абрикосовая улица — улица в Краснодаре.
 Абрикосовая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Абрикосовая улица — улица в Сочи.

Украина 
 Абрикосовая улица — улица в Запорожье.
 Абрикосовая улица — улица в Николаеве.
 Абрикосовая улица — улица в Одессе.